Das Herrendoppel der US Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Sébastien Lareau und Alex O’Brien. Das Finale bestritten Lleyton Hewitt und Max Mirny gegen Ellis Ferreira und Rick Leach, welches Hewitt und Mirny in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2000